Сепараторы магнитные валковые — обогатительное оборудование, с валковой конструкцией транспортирующего рабочего органа, предназначенное для отделения магнитных минералов от пустой немагнитной породы с помощью притяжения частиц с повышенной магнитной восприимчивостью.

Характеристики 
 производительность — до 500т/ч
 частота вращения валков — до 100об/мин
 крупность обогащаемой руды — до 50мм
 напряженность магнитного поля — до 90кА/м
 магнитная индукция — до 1700 мТл

Применение 
 сухое обогащение крупнокусковой руды
 мокрое обогащение сильномагнитных руд

Рабочие инструменты 
 валок
 полюсный наконечник
 сердечник
 катушка возбуждения
 концентратный приемник

См. также 
 Сепарация
 Паросепаратор
 Сепаратор магнитный барабанный
 Вихревой сепаратор
 Сепаратор

Сепарация
Сепараторы